

Sigle, code ou abréviation

Code 
Le code LAO peut désigner :
 LAO, le Laos : 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 LAO Lao Airlines :
 selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.
 lao le lao :
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Abréviation 
 LAO est une abréviation couramment utilisée pour désigner l'aluminate de lanthane .

Sciences humaines et sociales 
 Les Lao sont une population d'Asie du Sud-Est, le groupe ethnique dominant du Laos.
 Le lao, également appelée laotien en tant que langue officielle du Laos, est la langue des Lao.
 老 (Lao) est un sinogramme signifiant « ancien ».

Culture et société 
 le Lao est l'unique race chevaline locale et indigène du Laos.

Patronyme 

 Lao Zi ou Lao Tseu (milieu du  – milieu du ), un sage ;
 Lao She (1899-1966), un écrivain.

Toponyme

Burkina Faso 
 Lao, une localité située dans le département de Komki-Ipala ;
 Lao, une localité située dans le département de Sourgoubila ;
 Lao-Peulh, une localité située dans le département de Komki-Ipala ;

Estonie 
 , un village ;

Italie 
 le , un fleuve de Calabre ;

Code